8250 UART () — это интегральная микросхема для организации связи посредством последовательного интерфейса, разработанная корпорацией National Semiconductor. Микросхема использовалась в персональных компьютерах и периферийном оборудовании (принтерах, модемах и т.д.). Микросхема включает в себя программируемый тактовый генератор для синхронизации как стандартных, так и нестандартных скоростей обмена.

Обозначение более поздних версий чипа имеет буквенный суффикс: первоначальная реализация 8250 была вскоре заменена версиями 8250A и 8250B, в которых были устранены аппаратные ошибки первой версии.

Из-за высокого спроса на данные микросхемы другие производители вскоре стали выпускать совместимые аналоги. Western Digital выпустила на рынок микросхему WD8250 под названием «Адаптер для асинхронного интерфейса связи» () и «Элемент асинхронной связи» ().

Микросхема 16450(A) UART, обычно используемая в IBM PC/AT-совместимых компьютерах, заменила своего предшественника — 8250, — так как обеспечила поддержку более высоких скоростей обмена. 

С появлением многозадачных операционных систем, таких как OS/2, Windows NT и различных вариаций UNIX, поступающие в виде частых прерываний запросы на посимвольную обработку входящих данных стали большой проблемой, поэтому последовательные порты в IBM PS/2 стали реализовываться с использованием 16550(A) UART, имеющего FIFO-буфер ёмкостью 16 байт для хранения поступающих символов. 

Более поздние модели UART-микросхем оснащались большей памятью, поддерживали более высокие скорости обмена и в итоге стали составной частью Super I/O-микросхем, совмещавшими в себе аппаратную логику большинства интерфейсов ввода вывода, имеющихся на материнских платах.

См. также 
 Универсальный асинхронный приёмопередатчик
 16550 UART

Ссылки 
 Serial and UART Tutorial